Светско првенство у одбојци 2022. било је двадесето издање овог такмичења које се организује под окриљем ФИВБ-а, светског одбојкашког управљачког тела. Првенство се одржавало од 26. августа до 11. септембра 2022. године у Пољској и Словенији. Титулу шампиона је бранила репрезентација Пољске.

Првобитно је требало да се овогодишње светско првенство одржи у Русији, али јој је то право одузето због почетка војне инвазије те земље на Украјину 24. фебруара 2022. године.

Италија је освојила своју четврту титулу светског првака будући да је у финалу победила Пољску с резултатом 3 : 1. Бразил је у утакмици за треће место савладао Словенију такође с резултатом 3 : 1. За најкориснијег играча првенства изабран је Симоне Ђанели.

Квалификације 
Пољска се као првак прошлог светског шампионата из 2018. године директно квалификовала на овогодишње првенство. Две најбоље пласиране репрезентације на континенталним шампионатима из 2021. године такође су се квалификовале. Преосталих дванаест места дато је дванаест најбоље рангираних репрезентација на ФИВБ-овој светској ранг-листи које се још нису квалификовале. Пошто је Русија одстрањена с такмичења и пошто су се Пољска и Словенија већ квалификовале, Украјина је позвана на првенство као прва следећа најбоље рангирана селекција на ранг-листи.

Квалификоване репрезентације 

 
 a 
 b 
 c

Жреб 
Двадесет и четири репрезентације су подељене у шест група по четири екипе. Најбоље рангиране екипе на ФИВБ-овој светској ранг-листи за 20. септембар 2021. биле су повлашћене на жребу и њима су додељена прва места у свакој групи. ФИВБ је одлучио да домаћин првенства заузме прво место у групи А без обзира на рангирање. Екипе које нису биле повлашћене су извлачењем заузеле друга расположива места у групама поново следећи светско рангирање. Жреб је одржан у Москви 30. септембра 2021. године. Места на светској ранг-листи представљена су у заградама осим првобитног домаћина који је био рангиран на трећем месту. 

Састави шешира су били следећи:

Жребом су добијене следеће групе:

 (*) Заменио првобитног учесника после жреба.

Састави

Дворане

Групна фаза 
Две најбоље репрезентације у свакој групи и четири најбоље трећепласиране репрезентације у групној фази пролазе у елиминациону фазу.

Група А 

|}

Група Б

 

|}

Група Ц

|}

Група Д 

|}

Група Е 

|}

Група Ф 

|}

Елиминациона фаза

Осмина финала

Четвртфинале

Полуфинале

Утакмица за треће место

Финале

Коначан пласман

Награде и признања 

Најкориснији играч првенства (МВП)
 Симоне Ђанели
Најбољи техничар
 Симоне Ђанели
Најбољи примачи
 Јоанди Леал
 Камил Семењук

Најбољи коректор
 Бартош Курек
Најбољи средњи блокери
 Матеуш Бјенијек
 Ђанлука Галаси
Најбољи либеро
 Фабио Балазо

Новчане награде
Шампион првенства добија новчану награду у износу од 200.000 долара. Освајач сребрне медаље примио је 125.000 долара. Трећа најбоља репрезентација на првенству награђена је са 75.000 долара. Сваки играч који је нашао место у идеалној екипи првенства добија по 10.000 долара док најкориснији играч првенства (МВП) добија 30.000 долара.

Права на пренос

Види још 
 Светско првенство у одбојци за жене 2022.

Референце

Спољашње везе 
ФИВБ — званичан веб-сајт
СП у одбојци 2022 — званичан веб-сајт

Светска првенства у одбојци
Одбојка у 2022.
Спорт у Љубљани
Одбојка у Пољској
Одбојка у Словенији